Amerikai Egyesült Államok
Spokane (folyó)
Spokane (Dél-Dakota)
Spokane (Louisiana)
Spokane (Missouri)
Spokane (Washington)
Spokane megye